Ланшкроун () — город в районе Усти-над-Орлици Пардубицкого края Чехии у подножья Орлицких гор.

Население около 10 тыс. человек.

Интересные факты 
Почётным гражданином чешского Ланшкроуна до сих пор является Адольф Гитлер.
Восточночешский город безусловно отмежёвывается от Гитлера, сказал мэр Мартин Косталь, но не хочет переписывать городскую историю.

Достопримечательности 
 Городской замок
 Городская ратуша
 Костёл св. Анны
 Костёл св. Марии Магдалины
 Костёл св. Вацлава
 Старинный трактир
 Здание гимназии
 Дома в городе (№ 78, 142, 202)
 Фонтан с дельфинами
 Автомобильный мост, украшенный скульптурами
 Скульптуры: Се человек; Святая Троица; Дева Мария (4 скульптуры); Святой Донат

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Пардубицкого края